У змаганнях з тенісу на літніх Олімпійських іграх 2020 року за результатами кваліфікації візьмуть участь максимум 172 спортсмени (86 чоловіків і 86 жінок), які змагатимуться за 5 комплектів нагород. Кожну країну можуть представляти щонайбільше 12 спортсменів (6 чоловіків і 6 жінок).

1 липня 2021 року Міжнародна федерація тенісу опублікувала підсумковий список учасників Ігор в одиночному і парному розрядах у чоловіків і жінок, до якого увійшли представники 46 НОК. Список учасників у змішаному парному розряді стане відомий 27 липня.

Правила кваліфікації 
Більшість спортсменів, які візьмуть участь в літніх Олімпійських іграх у Токіо, буде визначено 7 червня 2021 року на підставі рейтингів ATP і WTA. В одиночних розрядах виступлять по 64 спортсмени, а в парних - по 32 пари. Ще 16 пар виступлять у змішаному розряді. Кожен НОК можуть представляти не більш як чотири спортсмени в одиночних розрядах, що мають найвищий номер в світовому рейтингу. Кваліфікація на Ігри містить у собі низку критеріїв:

Країни, що кваліфікувались

Гравці, що кваліфікувались

Одиночний розряд (чоловіки)

Одиночний розряд (жінки)

Парний розряд (чоловіки) 

 Комбінований рейтинг.

 Рейтинг в одиночному розряді.

 Рейтинг у парному розряді.

Парний розряд (жінки) 

 Комбінований рейтинг.

 Рейтинг в одиночному розряді.

 Рейтинг у парному розряді.

Змішаний розряд 

 Комбінований рейтинг.

 Рейтинг в одиночному розряді.

 Рейтинг у парному розряді.

Примітки

Примітки

Посилання 
 Tokyo Olympics 2020 – Entry list from the Міжнародна федерація тенісу

Кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2020